Хволес — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Хволе).
 Хволес, Григорий Яковлевич (1902—1969) — советский учёный-медик.
 Хволес, Рафаэль Моисеевич (1913—2002) — литовско-еврейский художник, долгое время живший и работавший во Франции.

Двойная фамилия
 Хволес-Лихтенфельд, Ривка Моисеевна (1923—2017) — израильская художница, пережившая в юности Холокост.